Nnamani ist der Familienname folgender Personen:

 Emeka Nnamani (* 2001), dänischer Fußballspieler
 Johnson Nnamani (* 2003), nigerianischer Leichtathlet
 Ogonna Nnamani (* 1983), US-amerikanische Volleyballspielerin